Barthélémy Carlu (17..-1823), faïencier à Bourg-la-Reine.
 Jacques Carlu (1890-1976), architecte français.
 Jean Carlu (1900-1997), dessinateur publicitaire et affichiste français, frère du précédent.
 Jean Carlu, journaliste 
Homonymie de patronyme